Molnár Zsuzsa (1929–1977) muzeológus, művészettörténész
 Molnár Zsuzsa (1953) Jászai Mari-díjas színésznő
 Molnár Zsuzsa (1955) díszlet- és jelmeztervező
 Molnár Zsuzsanna (1962) Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari-díjas operettprimadonna, színésznő, énekesnő eredeti neve
 Molnár Zsuzsa (1966) tekéző